

Carriera

Statistiche

Singolare

Altri progetti

Collegamenti esterni